Röck steht für:

 Röck (Automobilhersteller), ungarischer Automobilhersteller

Röck ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Röck (* 1933), deutscher Betriebswirt
 Heinrich Röck (1928–2020), deutscher Chemiker
 Jan Röck (* 1976), deutscher Pianist und Komponist
 Manuela Röck (* 1973), deutsche Sängerin, Musicaldarstellerin und Pädagogin
 Joachim Röck (1744–1810), österreichischer Geistlicher und Abt von St. Lambrecht
 Karl Röck (1883–1954), österreichischer Schriftsteller
 Peter Röck (1907–1982), österreichischer Politiker (ÖVP), Salzburger Landtagsabgeordneter

Siehe auch:
 Roeck
 Rökk